Мультипарадигмальна мова програмування — як правило, мова програмування, розроблена спеціально як інструмент мультипарадигмального програмування, тобто образотворчі можливості якого спочатку передбачалося успадкувати від декількох, найчастіше неспоріднених мов.

Іноді термін мультипарадигмальна мова програмування визначають як «мову, який підтримує більше ніж одну парадигму програмування. Таке визначення є недостатньо точним, бо саме поняття парадигми програмування різні автори визначають по-різному. Наприклад, якщо вважати парадигмами програмування рекурсію, структурне програмування і присвоювання, то виявиться, що під це визначення підійдуть чи мало не всі існуючі мови програмування, за винятком деяких особливих випадків (наприклад, мови Haskell, де немає присвоювання в звичному вигляді).

Мета розробки мультипарадигмальних мов програмування складається, як правило, у тому, щоб дозволити програмістам використовувати кращий інструмент для роботи, визнаючи, що ніяка парадигма не вирішує всі проблеми найлегшим або найбільш ефективним способом.

Один з найбільш амбітних прикладів — Oz, який є логічною, функціональною, об'єктно-орієнтованою, мовою конкурентного (паралельного) програмування тощо. Oz розроблено за десять років, її мета — об'єднати поняття, які традиційно пов'язані з різними програмними парадигмами.

Як одну з найбільш успішних мультипарадигмальних мов програмування часто називають мову C++.

Мультипарадигмальні мови 
Приклади мультипарадигмальных мов програмування, розділених за кількістю парадигм, що підтримуються:

Дві парадигми 
 Функціональна, об'єктно-орієнтована:
 Dylan.
 Функціональна, процедурна:
 APL.
 Функціональна, логічна:
 AFL;
 Curry;
 Mercury.

Три парадигми 
 Функціональна, процедурна, об'єктно-орієнтована:
 Perl; (з версії 5)
 Python;
 JavaScript;
 Tcl;
 PHP; (з версії PHP 5.3 частково підтримується функціональне програмування)
 узагальнена, процедурна, об'єктно-орієнтована:
 C++;
 D.

Чотири парадигми 
 Функціональна, узагальнена, процедурна, об'єктно-орієнтована:
 OCaml.
 Common Lisp;
 Функціональна, процедурна, об'єктно-орієнтована, конкурентне:
 Рубі.
 Об'єктно-орієнтована, узагальнена, процедурна, аспектно-орієнтована:
 Java.

Шість парадигм 
 Об'єктно-орієнтоване програмування, узагальнене програмування, процедурне програмування, функціональне програмування, подієво-орієнтоване програмування, рефлексивне програмування:
 C#.

Сім парадигм 
 логічна, програмування з обмеженнями, функціональна (як ледачі, так і «енергійні» обчислення), процедурна (імперативна), об'єктно-орієнтована, розподілена, паралельна
 Oz

Див. також 
 Парадигма програмування.

Парадигми програмування